John Neville (ou John Nevill) peut désigner :
 John Neville (v. 1337-1388),  Neville de Raby ;
 John Neville (v. 1387-1420), noble ;
 John Neville (v. 1410-1461),  Neville ;
 John Neville (v. 1431-1471),  Montagu ;
 John Neville (1493-1543),  Latimer ;
 John Neville (1520-1577),  Latimer ;
 John Neville (1614-1662),  Bergavenny ;
 John Nevill (1789-1845),  d'Abergavenny ;
 John Nevill (1914-2000),  d'Abergavenny ;
 John Neville (1925-2011), acteur britannique et canadien.